Mistrzostwa Ameryki Północnej w Biathlonie Letnim 2015 odbyły się w dniach 15 – 16 sierpnia 2015 roku w Jericho, w USA. Rozegrane zostały dwie konkurencje: sprint i bieg na dochodzenie.

W rywalizacji kobiet w sprincie triumfowała Susan Dunklee, natomiast wśród mężczyzn Tim Burke. W biegu pościgowym zwyciężyła ponownie Amerykanka Susan Dunklee oraz tym razem Kanadyjczyk Nathan Smith.

Wyniki

Sprint kobiet 
 Data: 15 sierpnia 2015

Sprint mężczyzn 
 Data: 15 sierpnia 2015

Bieg na dochodzenie kobiet 
 Data: 16 sierpnia 2015

Bieg na dochodzenie mężczyzn 
 Data: 16 sierpnia 2015

Bibliografia 
 
 

Sezon 2015/2016 w biathlonie
Mistrzostwa Ameryki Północnej w biathlonie
2015 w Stanach Zjednoczonych
Vermont
Biathlon w Stanach Zjednoczonych